Itirapuã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itirapuã (kommun), São Paulo, 
 Itirapuã (ort), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar